Fragments and Fractions – album szwedzkiej grupy Satanic Surfers.

Lista utworów 
 Submission
 Together
 Pulling the Strings
 Choosen My Side of the Fence
 And No One Can Deny
 When Was the Last Time
 One of the Lost Songs
 My Daily Routine
 One Kid's Defiance
 Separate Ways
 Throw in the Towel
 Superficialities
 The Bass Song
 The Lost Song (utwór ten de facto nie istnieje)

Albumy Satanic Surfers
Albumy muzyczne wydane w roku 2000